Foreign Affair () — седьмой сольный студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер. Вышел в 1989 году на лейбле Capitol Records. Спродюсировал альбом Дэн Хартман, известный по песне в стиле диско «» (1978).

Критик Бен Капрентер на сайте AllMusic описывает альбом Foreign Affair как собрание «12 зрелых мейнстримовых песен в жанре ориентированных на более взрослую аудиторию рока и попа».

В США альбом побывал на наивысшей 31 позиции в чарте Billboard 200 — ниже, чем предыдущие Private Dancer (1984, 3 место) и Break Every Rule (1986, 23 место). В Великобритании же он дебютировал на 1 месте чарта. По состоянию на 2016 год, это до сих пор единственный альбом Тины Тёрнер, которому это удалось.

Во всём мире альбом продался тиражом в более чем 6 миллионах экземпляров.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|<refhttp://www.pophistorydig.com/topics/tag/tina-turner-cd-sales// >

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы Capitol Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»